

Biologia
Iago – genere di squali della famiglia Triakidae

Cinema
Iago – film del 2009 diretto da Volfango De Biasi

Onomastica
Iago – nome proprio di persona maschile

Personaggi fittizi
Iago – personaggio dell'Otello di Shakespeare
Iago – personaggio di Aladdin

Pagine correlate
Jago
Yago